Алюминийпалладий — бинарное неорганическое соединение
палладия и алюминия
с формулой PdAl,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Алюминийпалладий образует кристаллы нескольких модификаций:

 высокотемпературная фаза, кубическая сингония, пространственная группа P mm, параметры ячейки a = 0,3036 нм, Z = 1, структура типа хлорид цезия, существует в интервале температур 850÷1645°С;

 низкотемпературная фаза, тригональная сингония, пространственная группа R 3, параметры ячейки a = 1,5659 нм, c = 0,5251 нм (по другим данным гексагональная сингония параметры ячейки a = 0,3951 нм, c = 0,5603 нм ), существует при температур е ниже 850°С;

 фаза с избытком алюминия до 50,7 ат.%, кубическая сингония, пространственная группа P 23, параметры ячейки a = 0,4862 нм, Z = 4. структура типа силицид железа, существует при температуре ниже ≈760°С.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1645°С.

Примечания 

палладия